Олексенко В'ячеслав Степанович — український кінознавець, актор.
 Олексенко Олег Іванович — український підприємець і футбольний функціонер.
 Олексенко Роман Іванович (* 1983) — український науковець, доктор філософських наук, професор.
 Олексенко Степан Антонович — український компартійний діяч, один з організаторів партизанського руху.
 Олексенко Степан Степанович — український актор. Народний артист СРСР і УРСР.

Українські прізвища
Прізвища на -енко